Marteau peut faire référence à :

Outil

Industrie 
 le marteau, un outil percuteur en mécanique,
 le marteau de bottier, le marteau spécifique des cordonniers qui sert à former la tige de cuir en la frappant sur une forme.
 le marteau-piqueur, un outil pneumatique ou électrique permettant la destruction locale de matériaux durs tels que les roches, le béton et l’asphalte,
 le marteau à bascule ou martinet, un marteau mû par un moulin à eau,
 le marteau-pilon, une machine-outil également appelée mouton,
 le marteau-pilon du Creusot, un marteau-pilon géant de  construit en 1877 par Schneider et  au Creusot qui a été le plus puissant du monde jusqu'en 1891,
 le marteau à castine, une installation de production de castine,
 le marteau fond-de-trou, un outil et une méthode de forage à percussion destiné aux sols durs et cassants comme le calcaire, le grès, le basalte,
 le marteau de London un marteau figé dans la roche découvert à London au Texas, dont l'âge est controversé.
 un marteau de porte ou heurtoir, un accessoire métallique fixé sur la face extérieure d'une porte d'entrée, qui permet d'émettre un bruit pour signaler sa présence aux occupants d'une maison.

Médecine 
 le marteau à réflexes, instrument utilisé en médecine pour l'examen clinique des patients,

Armée 
 la Tactique du « marteau et de l'enclume, une tactique militaire qui consiste à assommer l'armée adverse après l'avoir préalablement encerclée, adoptée par Alexandre le Grand au ,
 le marteau d'armes, une arme en forme de marteau conçue pour percer les armures, utilisée au Moyen Âge,

Assemblées et enchères 
 le marteau de président, un outil qui sert à diriger les débats dans une assemblée délibérante,
 le marteau du commissaire-priseur, un marteau dont le coup annonce la clôture une enchère,

Musique 
 les marteaux, les pièces mécaniques du piano qui servent à frapper les cordes afin de produire une note,
 les marteaux sont aussi les mailloches en bambous utilisées pour les instruments de musique à cordes frappées tels que les yangqins,
 le marteau d'accordeur, un petit marteau qui sert à accorder les clavecins,
 Un marteau est utilisé comme percussion dans la symphonie nº 6 de Gustav Mahler.

Sport 
 le lancer du marteau, une discipline de l'athlétisme,
 la prise marteau ou service marteau, une manière de tenir la raquette pour le service en tennis ou en tennis de table,

Politique 
 La faucille et le marteau, un symbole représentant le communisme,

Fonction 
 le garde-marteau, un ancien officier des eaux et forêts chargé de garder le marteau de martelage,

Zoologie 
 le marteau, nom commun d'un mollusque du genre Isognomon,
 les requins-marteaux, des espèces de la famille des Sphyrnidae ainsi appelées pour leur tête en forme de marteau,
 voir la liste des espèces de requins-marteaux,
 le ver plat à tête de marteau ou bipalium, un genre de vers plats de la famille des Geoplanidae ayant la tête en forme de marteau.

Anatomie 
 le marteau, le premier des trois osselets de l'oreille moyenne,
 le muscle du marteau, un muscle de la tête associé aux osselets de l'oreille moyenne,

Biochimie 
 Un ribozyme en tête de marteau, un segment d'ARN qui catalyse le clivage et la jonction réversibles d'un site spécifique sur une molécule d'ARN.

Patronyme 

 Albert Marteau (1911-1996), Compagnon de la Libération ;
 André Marteau (1889-1994), général français ;
 Charles Marteau (1814-1892), architecte français ;
 Daniel Marteau (1945-2009), artiste peintre, sculpteur et dessinateur français ;
 Didier Marteau (-), économiste français ;
 
 Henri Marteau (1874-1934), violoniste virtuose et compositeur ;
 Henri Marteau (1933-2005), acteur français ;
 
 Jean-Baptiste Marteau (1983-), journaliste et écrivain politique français ;
 Louis-François Marteau (1715-1804), peintre portraitiste français installé en Pologne ;
 Louis Marteau (1875-1944), homme politique français ;
 Michel Marteau (), prévôt des marchands de Paris ;
 Mickaël Marteau (1992-), rameur français d'aviron ;
 Robert Marteau (1925-2011), écrivain français.

Toponyme 

 Marteau, un hameau belge des environs de Spa,
 Marteau, un hameau belge de la commune d'Onhaye,

 Le Marteau, un sommet des Alpes dans le département de la Haute-Savoie.

Odonyme 
 Impasse Marteau, une voie située dans le  arrondissement de Paris.

Culture

Littérature 
 Pierre Marteau ou Pierre du Marteau, un éditeur fictif,
  :
 Le Marteau de Dieu, un roman de science-fiction écrit par Arthur C. Clarke
 Le Marteau de Dieu, une nouvelle policière écrite par G. K. Chesterton
 ,
  :
 Le Marteau de Thor, un roman policier de Carter Brown.
 Le Marteau de Thor, un roman de fantasy de Rick Riordan,
 Le Marteau sans maître, un recueil poétique de René Char paru en 1934 chez Gallimard,
 Comment on philosophe avec un marteau, le sous-titre de l'œuvre  Crépuscule des idoles de Friedrich Nietzsche
 Le marteau parle, une des onze parties de cette œuvre, qui est un extrait de Ainsi parlait Zarathoustra.

Cinéma 
 2011 : Vic le Viking 2 : Le marteau de Thor, un film allemand de Christian Ditter,
 2014 : Le Dernier Coup de marteau, un film français d'Alix Delaporte.

 Télévision 
 Séries 
 1994-2000 : Complètement marteau, une émission de télévision québécoise.
 1997-2007 : Le Marteau de Thor, le  épisode de la saison 1 de Stargate SG-1.
 1967-1968 : Le Marteau et l'Enclume, le  épisode de la série télévisée anglaise Le Prisonnier,
 2014-2019 : Le Marteau ou l'Enclume, le  épisode de la série télévisée américaine Gotham,
 2009-2014 : Le Marteau et l'Enclume, le  épisode de la série télévisée américaine Drop Dead Diva,
 2003-2014 : Une bouteille de vin et un marteau-piqueur, le  épisode de la série télévisée américaine Mon oncle Charlie,
 Élément de série 
 Le Marteau de Thor, un système défensif dans la série télévisée Stargate SG-1 Musique 
 Le Marteau sans maître, une pièce symphonique composée par Pierre Boulez entre 1953 et 1955,
 Souvent fauché, toujours marteau, le quatrième album du groupe Bérurier Noir sorti en 1989,
 Si j'avais un marteau est un EP de Claude François sorti en 1963.
 Le Marteau et la plume, une chanson de l'album La Voix lactée du rappeur français Oxmo Puccino, sorti en 2015.

 Jeu vidéo 
 Marteau Pecker, un personnage de la série de jeux vidéo Jak and Daxter.
 Le Marteau, un gladiateur à combattre dans l'arène de Krokodilopolis (Assasin's Creed Origins).

 Sport 
 Le marteau désigne, dans le sport de glace curling, la dernière pierre lancée lors d'une manche appelée bout'',
 La flexion marteau, un mouvement de musculation avec haltères pour muscler les biceps et les avant-bras,
 Le Curl en prise marteau, un exercice de musculation destiné à développer les muscles biceps brachial et brachio-radial.

Expression 
 « être marteau », une expression familière qui signifie « être fou ».

Autre 
 Le Marteau, un cocktail alcoolisé composé de vodka et de crème de menthe,
 L'opération Marteau, une enquête policière d'envergure visant à enquêter sur les crimes économiques au Québec,
 La Pierre du Marteau, une borne leugaire romaine située au Donzeil dans le département de la Creuse en France.

Voir aussi